In 2015 werd het 95ste Campeonato Gaúcho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd gespeeld van 31 januari tot 3 mei. Internacional werd kampioen.

Ypiranga de Erechim kwalificeerde zich voor de Série D.

Eerste fase

Knock-outfase
In geval van gelijkspel worden er penalty's genomen, tussen haakjes weergegeven.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau